Cracks si può riferire a:
 Cracks, un film di Jordan Scott del 2009
 Cracks, un album di Nabiha del 2010